Policlet el Vell o Policlet de Sició, escultor de l'antiga Grècia del 
 Policlet el Jove o Policlet d'Argos escultor de l'antiga Grècia, fill de l'anterior
 Policlet de Macedònia, oficial macedoni del 
 Policlet de Messana, metge grec de Messana del 
 Policlet de Larisa, historiador de l'antiga Grècia de les gestes d'Alexandre el Gran